

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 В списке представлены 469 подтвержденных видов (Ⓐ - 'accepted'), включая 1 вид гибридного происхождения.
 В списке частично приводится синонимика русскоязычных названий, но не включена cинонимика латинских.

A 

 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

B 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

D 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

E 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

F 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

G 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

H 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

I 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

J 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

K 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

L 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

M 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

N 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

O 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Q 
 Ⓐ 
 Ⓐ

R 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

V 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

W 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Y 
 Ⓐ

Z 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Виды гибридного происхождения 
 Ⓐ

Примечания 

Мелколепестник